Dabelstein ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Sophie Dabelstein (1895–1976), deutsche Alpinistin und Schriftstellerin
 Nicolas Dabelstein (* 1971), österreichischer Regisseur und Drehbuchautor
 William Frederick Dabelstein (1884–1970), deutsch-US-amerikanischer Maler